Сальм-Сальм () — німецьке родове ім'я та прізвище, що від нього походить. Відомі носії:
 Ізабелла цу Сальм-Сальм — німецька принцеса
 Педро де Алькантара Альварес де Толедо-і-Сальм-Сальм — державний секретар Іспанії
 Розмарі цу Сальм-Сальм — німецька принцеса